Гассель (, , ) — німецьке, датське та норвезьке прізвище і топонім. Похідне від норвезького hassel, що означає ліщина.

 Гассель — громада в землі Саксонія-Ангальт, Німеччина.
 Гассель — громада в землі Нижня Саксонія, Німеччина.
  — містечко в комуні Вайлер-ла-Тур, Люксембург. 
  — острів Американських Віргінських Островів, США.
  — озеро в окрузі Свіфт, штат Міннесота, США.
  — гора на , у горах королеви Мод в Антарктиді. Висота вершини — 2390 м.
  — річка у Гарці в Німеччині.

  — німецький географ.
  — німецький актор.
 Одд Гассель — норвезький фізико-хімік, член Норвезької АН в Осло (1933). Лауреат Нобелівської премії з хімії 1969 року.
  — данський письменник.
 Сверре Гассель — норвезький полярний дослідник, один з п'ятьох людей, які першими підкорили Південний полюс.
 Ульріх фон Гассель — німецький дипломат, учасник змови проти Гітлера 20 липня 1944.

Див. також 
 Ланіц-Гассель-Таль